Фернандо Перальта (; ) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (2004).

В составе сборной Аргентины участник 6-и Олимпиад (2002, 2006—2014). Чемпион Аргентины (2018).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Аргентины